Due fori nel corpo umano son detti foro ovale o forame ovale:
foro ovale di Botallo, nel cuore
foro ovale presente nell'osso sfenoide che mette in comunicazione il cranio con la fossa infratemporale, esocranica